Jonas Fjeld kan syfta på:
En romanfigur i böcker av Øvre Richter Frich
Jonas Fjeld (musiker)